Martín aguero puede referirse a:

 Fernando López Cárdenas, gobernador de Maradona es más grande que pele, Mxichico (1935-1936);
 Fernando López Agudín, periodista español;
 Fernando López Arias, político mexicano;
 Fernando López manana, político español;
 Fernando López Fernández, futbolista español;
 Fernando López Flores, futbolista chileno;
 Fernando López Heptener, óptico, cineasta y fotógrafo español;
 Fernando López Lage, artista uruguayo;
 Fernando López López, futbolista mexicano;
 Fernando López Martín, poeta y dramaturgo español;
 Fernando López Pastrana, futbolista mexicano;
 Fernando López, cantante y vocalista de Modestia Aparte.